Fich ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Fich (1827–1893), dänisch-schwedischer Journalist
 Charlotte Fich (* 1961), dänische Schauspielerin
 Ove Fich (1949–2012), dänischer Atomphysiker, Schriftsteller und Politiker
Siehe auch:
 Fish
 Fiche